Страдыньш, Янис:

 Страдыньш, Янис Иварс (1943—2008) — латышский писатель.
 Страдыньш, Янис Павлович (1933—2019) — академик, химик и историк, сын Павла Страдыньша.